Вента-де-Баньос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 14,25 км². Население — 6433 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и святая Роса де Лима.

История 
Город основан в 1860 году.

Города-побратимы

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Venta de Baños
 Polígono Industrial de Venta de Baños
 Foro del Pueblo
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии